Баян-Уул (; ) — сомон аймака Говь-Алтай в юго-западной части Монголии, площадь которого составляет 5 836 км². Численность населения по данным 2009 года составила 2 943 человек.

Центр сомона — посёлок Баян, расположенный в 100 километрах от административного центра аймака — города Алтай и в 852 километрах от столицы страны — Улан-Батора.

Инфраструктура 
Инфраструктура сомона располагает школой, больницей, культурным и торговым центрами.

Примечания 

Сомоны аймака Говь-Алтай